Theodulf ist der Name folgender Personen:

 Theodulf (Chur), Bischof von Chur (888–913)
 Theodulf von Lobbes († 776), Abt der Benediktinerabtei Lobbes im belgischen Hennegau
 Theodulf von Orléans (760–821), auch Theodulfus Aurelianensis, gotischer Gelehrter und Dichter, Berater Karls des Großen, Bischof von Orléans und Abt von Fleury
 Theodulf von Trier († 6./7. Jh. in Trier), Einsiedler